Городокская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Городокская волость (Вилейский уезд) — в составе Виленской губернии, Вилейский уезд
 Городокская волость (Белостокский уезд) — в составе Гродненской губернии, Белостокский уезд
 Городокская волость (Каменец-Подольский уезд) — в составе Подольской губернии, Каменец-Подольский уезд